Иван Герасимович Узлов (; ) — советский учёный-металлург, доктор технических наук (1971), профессор (1973). Лауреат Государственной премии СССР (1982). Заслуженный деятель науки Украинской ССР (1983).

Биография 
Родился 14 августа 1923 года в селе Олимпиадовка Петровского района (ныне в Кировоградской области).
Детство провёл в городе Кривой Рог, где окончил среднюю школу № 36.

В 1949 году окончил Днепропетровский металлургический институт. С 1949 года — инженер, старший научный сотрудник, заведующий сектором в Институте чёрной металлургии (Днепропетровск), в 1978—1988 годах — директор. В 1958 году защитил кандидатскую диссертацию.
Член Инженерной академии Украины.

Избирался депутатом Днепропетровского областного и Днепропетровского городского советов народных депутатов.

Научная деятельность 
Внёс вклад в разработку научных основ и крупномасштабное развитие нового направления развития чёрной металлургии — энергосберегающих технологических процессов термического и термомеханического упрочнения массовых видов проката из углеродистых и низколегированных марок стали. Эта технология позволяет повысить в 1,5—2 раза уровень прочности стали, увеличить значения вязких характеристик (в том числе при температурах ниже нуля по Цельсию), обеспечить высокое сопротивление усталостному разрушению.

Награды 
 Государственная премия СССР (1982);
 Премия Совета Министров СССР;
 Заслуженный деятель науки Украинской ССР (1983).

Примечания

Источники

Ссылки 
 

Преподаватели Национальной металлургической академии Украины
Выпускники учебных заведений Кривого Рога
Депутаты Днепровского городского совета
Депутаты Днепропетровского областного совета
Директора научно-исследовательских институтов